Het tennistoernooi van Wimbledon in 1974 bij de mannen werd voor de 88e keer gehouden van maandag 24 juni tot en met zaterdag + juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Australiër Ken Rosewall met 6-1, 6-1, 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) met een tiebreaksysteem bij een stand van 8-8 in de set. In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 12 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1974